Football League Championship 2005/2006 var den fjortonde säsongen under sitt nuvarande format.

Tabell

Poängtabell

Playoff

Referenser 
 Rsssf.com

2005/2006
Fotbollssäsongen 2005/2006